Whitesnake:

 Whitesnake — британо-американская рок-группа, играющая хард-рок с блюзовыми элементами.
 Whitesnake — седьмой альбом группы Whitesnake.